«Дикие предки» () — британский комедийно-приключенческий мультфильм, выполненный в технике пластилиновой анимации. Сценарий к «Диким предкам» написали Марк Бёртон и Джон О’Фаррел на основе рассказа Ника Парка, который также занял место режиссёра. Том Хиддлстон, Эдди Редмэйн, Мэйси Уильямс и Тимоти Сполл озвучивали героев мультфильма в оригинале.

Мультфильм вышел в Великобритании 26 января 2018 года, в США — 16 февраля, в России — 22 марта, и преимущественно получил положительные рецензии критиков.

Сюжет 
В нео-плейстоцене возле будущего Манчестера падает астероид и убивает динозавров. Люди спускаются в кратер и начинают пинать горячий огарок астероида — так зародился футбол. Спустя века там выросли джунгли, бродят мамонты. На местное племя пещерных людей нападают войска общества бронзового века, вытесняют их из кратера и обносят его колючей проволокой. Но Даг от имени дикарей бросает вызов лучшей команде племенного турнира по футболу, чтобы правитель города лорд Гнус вернул им дом в случае победы.

Роли озвучивали 
 Эдди Редмэйн — Даг, пещерный человек из Каменного века
 Том Хиддлстон — лорд Гнус, предводитель Бронзового века
 Мэйси Уильямс — Гуна, футбольный энтузиаст из Бронзового века и подруга Дага
 Тимоти Сполл — Бобнар, вождь племени Дага
 Ричард Айоади — Трибор, соплеменник Дага
 Селина Гриффитс — Магма, соплеменница Дага
 Джонни Вегас — Асбо, соплеменник Дага
 Марк Уильямс — Барри, соплеменник Дага, у которого есть крутой друг по имени Мистер Рок
 Джина Яшир — Гравелль, темнокожая соплеменница Дага
 Саймон Гринелл — Имак и Тонго, соплеменники Дага
 Ник Парк — Свинтус, дикий кабан и питомец Дага

Создание 
18 июня 2007 года студия Aardman Animations объявила, что Ник Парк начал работу над новым проектом, который не является частью франшизы об Уоллесе и Громите. 6 мая 2015 года стало известно, что StudioCanal выделили $50 млн на создание нового пластилинового мультфильма, получившего название «Дикие предки», и готовы выступить в качестве компании-дистрибьютора. Проект также поддержал Британский институт кинематографии. По задумке мультфильм должен рассказать о том, как пещерные люди участвуют в первом в истории человечества чемпионате мира по футболу.

9 мая 2016 года, когда фильм официально находился в производстве, было опубликовано фото первого актёра, выбранного для озвучивания персонажей — Эдди Редмэйн, которому досталась роль пещерного человека Дага. 19 октября 2016 года роль главного злодея, лорда Гнуса, получил Том Хиддлстон.

Маркетинг 
21 сентября 2017 года, в ТВ-программе Blue Peter на канале CBBC был запущен конкурс, по условиям которого участники должны были придумать доисторического героя в духе мультфильма «Дикие предки». Победитель посетил студию Aardman, где его героя воплотили в жизнь.

Релиз 
Мировая премьера мультфильма «Дикие предки» состоялась 28 января 2018 года. По результатам третьего уик-энда фильм попал в топ-10 бокс-офиса Великобритании.

«Дикие предки» занимают 14-е место в Списке самых кассовых кукольных мультфильмов.

В российский кинопрокат фильм вышел 22 марта 2018 года.

Отзывы критиков 
На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» фильма составляет 82 % на основе 158 отзывов со средней оценкой 6,7/10. На сайте Metacritic, где оценки выставляются на основе среднего арифметического взвешенного, средний рейтинг фильма составляет 68 баллов из 100 на основе 39 отзывов, указывая на «в целом положительный отклик».

Награды 
 2019 — Номинирован на премию «Энни»
 2018 — Премия «Британского независимого кино» — за лучшие спецэффекты
 2018 — номинирован на премию «Европейской киноакадемии» — за лучший мультфильм
 2018 — номинирован на премию «Hollywood Music in Media Awards» — за лучшую песню к мультфильму
 2018 — номинирован на премию «Halfway Award» — за лучший мультфильм

Примечания

Ссылки 
 
 «Дикие предки» на British Comedy Guide

Мультфильмы 2018 года
Мультфильмы Aardman Animations
Пластилиновые мультфильмы Великобритании
Мультфильмы о доисторических временах
Мультфильмы о футболе
Полнометражные мультфильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 2018 года